Свистуновка:

Украина 

Луганская область
 Свистуновка — село, Сватовский район

Полтавская область
 Свистуновка — село, Машевский район

Харьковская область
 Свистуновка — село, Двуречанский район, село ликвидировано